HMS Fortune är namnet som 22 fartyg i Royal Navy burit:

*, var ett skepp i tjänst 1512.
, var ett skepp i tjänst 1522.
, var ett skepp tidigare den franska Fortunee. Hon tillfångatogs 1627 och visades senast på skeppslistor 1635.
, var ett 12-kanoners rojalistskepp tillfångataget av parlamentariker 1644 och omdöptes till Robert. Hon tillfångatogs av irländska rojalister 1649.
, var ett 12-kanoners rojalistskepp förvärvat 1644 och tillfångatogs det året av parlamentariker. Hon omdöptes till Dove och förlorades 1650.
, var ett skepp tillfångataget 1651 och tillfångatogs av holländarna 1652.
, var ett 10-kanoners brandskepp tillfångataget 1652 och listades senast 1653.
, var ett 32-kanoners skepp, tidigare franska Fotunee. Hon tillfångatogs 1653 och såldes 1654.
, var en 6-kanoners brandskepp tillfångataget 1666 och förbrukat senare samma år.
, var en 4-kanoners kanalbåt tillfångatagen från holländarna 1666 och sänktes som blockadskepp år 1667.
, var en 8-kanoners kanalbåt tillfångatagen av holländarna 1672 och såldes 1674.
, var ett depåfartyg förvärvad 1699 och förolyckades 1700.
, var ett depåfartyg tillfångataget 1700 och fanns på skeppslistorna 1702.
, var en 24-kanoners depåfartyg sjösatt 1709 och såldes 1713.
HMS Fortune, var ett 14-kanoners kanonslup sjösatt 1744. Hon tillfångatogs av fransmännen 1745, återtogs som en 18-kanoners slup 1746 och omdöptes HMS Fortune år 1756. Hon konverterades till brandskepp 1759 och såldes 1770.
, var en 10-kanoners briggslup förvärvad 1770 och fortfarande i tjänst 1772.
, var en 14-kanoners slup sjösatt 1778 och tillfångatogs av fransmännen 1780.
, var en 14-kanoners slup tillfångatagen från amerikanarna 1779 och förlorades 1780.
, var en 14-kanoners briggslup sjösatt 1780 och förolyckades 1797.
, var en 18-kanoners slup tillfångatagen från fransmännen 1798 och återtogs av dem 1799.
, var en jagare av Acasta-klass sjösatt 1913 och sänktes i slaget vid Jylland 1916.
, var en jagare av F-klass sjösatt 1934. Hon överfördes till Royal Canadian Navy 1943 som  och höggs upp 1946.

Se även